Витебский — фамилия. Известные носители:

 Витебский, Виталий Яковлевич (1941—2020) — российский конструктор.
 Витебский, Иосиф Давидович (род. 1938) — фехтовальщик, тренер по фехтованию.
 Витебский, Яков Давидович (1919—1992) — советский хирург.
 Витебский — прежнее название деревни Витебск в Болотнинском районе Новосибирской области России.

См. также 
 ЦСК «Витебский»
 Витебский переулок
 Витебский проспект
 Витебск (значения)